Bultaco Sherpa N, motocicleta rural llançada per Bultaco el 1960
 Bultaco Sherpa S, motocicleta de motocròs llançada per Bultaco el 1960
 Bultaco Sherpa T, motocicleta de trial llançada per Bultaco a finals de 1964